Золотая баба:

 Золотая баба — легендарный идол, предмет поклонения населения Северо-Восточной Европы и Северо-Западной Сибири.
 «Золотая баба» — роман М. В. Езерского 1931 года.
 «Золотая баба» — советский художественный фильм (1986).